Energy is de Engelse schrijfwijze van Energie

Geografie 
 Energy (Illinois), een dorp in de Verenigde Staten
 Energy (Texas), een dorp in de Verenigde Staten

Muziek 
 Energy (Operation Ivy), een album van Operation Ivy
 Energy (band), een Taiwanese band
 Energy (Pointer Sisters), een album van de Pointer Sisters
 Energy (Drake), een lied van Drake
 Energy (Keri Hilson), een lied van Keri Hilson
 Energy (Nuša Derenda), een lied van Nuša Derenda.
 Energy (Zwitserland), een jaarlijks techno-festival in Zwitserland
 Energy (dancefeest), voorheen Trance Energy,een dancefeest in Nederland.